New Auburn (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 New Auburn (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.